BL har flere betydninger:
 Bestemmelser for Civil Luftfart -- bestemmelser, udgivet af TBBSTs, som regulerer den civile luftfart i Danmark;
 Boligselskabernes Landsforening.